Лозоватский — неоднозначный термин.

Персоналии 
 Лозоватский, Конон Кириллович (1873—1919) — российский революционер.

Топоним 
 
 Лозоватское — посёлок в Покровском районе Донецкой области Украины.